Гови Алтай () е един от 21 аймаци в Монголия. Административният център на провинцията е град Алтай.

Площта му е 141 400 квадратни километра, а населението – 58 280 души (по приблизителна оценка от декември 2018 г.).

На север граничи с аймака Завхан, на юг и югозапад – със Синдзян-уйгурски автономен регион, Китай, на северозапад – с аймака Ховд, а на изток – с Баянхонгор.

До град Алтай може да се стигне с вътрешната самолетна линия Улан Батор – Алтай.

Административно деление 

* В този сум е разположен административният център.

Източници 

Аймаци в Монголия